Bitwa nad rzeką Boyacá – starcie zbrojne, które miało miejsce 7 sierpnia 1819 r. w trakcie wojen niepodległościowych w Ameryce Łacińskiej.

W maju 1819 r. generał Simon Bolivar na czele 3 400 ludzi skierował się przez Andy do Nowej Granady. 27 czerwca po przekroczeniu przełęczy Pisba wyparł 300-osobowy oddział Hiszpanów z Paya. W lipcu liczba jego żołnierzy stopniała do 1 900 ludzi. Z armią tą wyruszył w kierunku Bogoty. 25 lipca wojska powstańcze odniosły sukces w bitwie pod Pantana de Vargas. 

Wycofujący się Hiszpanie skierowali się ku rzece Boyacá, gdzie skoncentrowali około 3 000 ludzi (głównie Indian) dowodzonych przez generała José Maria Barreiro. Bolivar dysponował siłą 2 500 ludzi. 7 sierpnia powstańcy przypuścili atak, rozbijając indiańskie wojska Barreiry, który dostał się do niewoli, a następnie wraz z 30 oficerami hiszpańskimi został rozstrzelany. Po tym zwycięstwie Bolivar zajął opuszczoną przez wicekróla i urzędników Bogotę, a Nowa Granada została oswobodzona. 

.

Bibliografia 
 Zygmunt Ryniewicz: Leksykon bitew świata. Warszawa: Alma-Press, 2004, s. 65

Boyacá, bitwa pod
Wydarzenia 1819